

Codici 
 TAB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale ANR Robinson di Crown Point (Trinidad e Tobago)
 tab – codice ISO 639-3 della lingua tabasarana
 TAB – codice ISO 3166-2:MX del Tabasco (Messico)

Geografia
 Tab – villaggio della Contea di Warren, Indiana (Stati Uniti d'America)
 Tab – città della contea di Somogy (Ungheria)

Informatica 
 tab – abbreviazione di tabulatore, carattere di controllo e tasto della tastiera
 tab – linguetta di navigazione utilizzata nel tabbed browsing
 tab – controllo grafico

Musica 
 Tab – singolo dei Monster Magnet del 1992
 TAB – abbreviazione di tablatura, tabulatura o intavolatura

Altro 
 Tab – marca di cola